Понапе — микронезийский язык, распространённый на острове Понпеи, объединяемый в одну группу с близкими языками населения атоллов Мокил (около 100 чел.) и Пингелап (около 100 чел.).

Литература 
 Cobbey, Vurnell. 1983. Review of: Ponapean reference grammar, by Kenneth L. Rehg.

Ссылки 
 Этнология

Микронезийские языки
Понапеанско-трукские языки